Ориксы () — род из подсемейства саблерогих антилоп.
 Oryx (шифр)
 Oryx (вертолёт) —  транспортный вертолёт производства ЮАР на базе SA.330L
 Oryx (сайт) — голландский сайт оборонной аналитики